A1 (autoestrada) — em Portugal

Autoestrada do Norte (Espanha) — também conhecida como Autopista do Norte (AP-1)

Desambiguações de topônimos